Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Charleston Open) van 2022 vond plaats van 4 tot en met 10 april 2022 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de 49e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groen-grijze gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Veronika Koedermetova was het achtste reekshoofd – kort voor aanvang van het toernooi meldde zij zich af, wegens ziekte.

De als eerste geplaatste Aryna Sabalenka bereikte de derde ronde. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Amanda Anisimova.

Het tiende reekshoofd, Belinda Bencic uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Tunesische Ons Jabeur in drie sets. Bencic wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Charleston op haar naam te schrij­ven. Het was haar achtste WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 158.800 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arianne Hartono verloor haar openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Nicole Melichar en Demi Schuurs had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. De Nederlandse Schuurs speelde samen met Desirae Krawczyk (VS), met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Caroline Dolehide en Zhang Shuai, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Lucie Hradecká en Sania Mirza.

Het als vierde geplaatste duo Andreja Klepač en Magda Linette won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Lucie Hradecká en Sania Mirza in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Sloveense Klepač had daar­naast tien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Poolse Linette geen.

Behalve Schuurs waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Charleston 2022
Charleston